Видя́ев — русская фамилия; имеет женскую форму Видяева.

Известные носители 
 Видяев, Борис Павлович (1936—2016) — советский и российский организатор производства, генеральный директор Горьковского автомобильного завода (1986—1994), заслуженный работник промышленности СССР.
 Видяев, Иван Григорьевич (1909—1970) — русский драматический актёр.
 Видяев, Фёдор Алексеевич (1912—1943) — советский моряк-подводник времён Второй мировой войны, кавалер трёх орденов Красного Знамени и ордена Британской империи 4-й степени.

См. также 
 Видяево